Ангелешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Руджинешть.
 Ангелешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Букшань.
 Ангелешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.